L’église Saint-Martin est une église catholique située dans la commune de La Roche-Vanneau, dans la Côte-d'Or, en France.

Localisation 
L'église Saint-Martin est située au centre du chef-lieu.

Historique  
Dès la fin du dernier millénaire, quelques moines relevant de l’abbaye de Saint-Seine fondent une chapelle et un petit prieuré à La Roche. Une église est construite au  dont les seuls vestiges actuels sont le massif supportant la tour de clocher et la nef. Le chœur est restauré en 1490 par Guy de la Beaume et Jeanne de Longvy comme en attestent des inscriptions sur deux piliers supportant un porche roman. Le narthex date du  et Michel de la Tour de Pibrac ajoute une chapelle seigneuriale en 1629. Depuis, l’église a fait l’objet de nombreuses réfections dont les dernières datent de 2010.

Architecture 
Entourée d’un cimetière, l’église Saint-Martin, orientée et en croix latine, comprend une nef sur laquelle se greffe, côté sud, une petite chapelle seigneuriale, dite des Champy. La nef débouche sur une travée sous clocher flanquée de deux chapelles et sur un chœur de deux travées, à chevet plat. La nef est couverte d’une charpente à chevrons, la travée sous clocher par une voûte annulaire, les chapelles par des voûtes en berceau plein cintre. Le chœur est couvert de deux travées de voûtes sur croisées d’ogives.

A l’extérieur, l’édifice est épaulé de contreforts et dominé par un clocher dotée d’une une flèche pyramidale flanquée de mitres. A l’ouest, la porte d’entrée de la nef est abritée par un porche et une seconde porte latérale, du côté sud, est accotée à une niche à tablette moulurée et écussonnée qui abritait la Pietà actuellement déposée dans la nef.

Mobilier 
Le tabernacle est classé (1902) et, côté épître, le mur du chœur accueille une des plus grandes armoires eucharistiques de Bourgogne. On relève à droite de l’arc de la nef une fresque représentant sainte Marguerite dans un paysage.

Les baies sont ornées de vitraux du  dont : 
 celui de la baie axiale du chœur (classée en 1902)
 celui de la chapelle des Champy (classée en 1910) et
 un troisième partiellement reconstitué (classée en 1924). 

L’église abrite une statuaire remarquable dont :
 une sainte Anne, 
 une sainte Reine polychrome (classée en 1967), 
 un Christ en pitié (classé en 1931) et 
 une Piéta (classée en 1919) de l’école bourguignonne de la  fin du .

Valorisation du patrimoine 
En 2008, la Fondation pour la sauvegarde de l'art français accorde 20 000 € pour la réfection des étanchéités et des toitures. Deux tranches de travaux sont engagées en 2020 puis à partir de 2022 à l'intérieur de l'église par la commune avec le soutien de la Fondation du patrimoine.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Côte-d'Or

Liens externes 

La Roche-Vanneau Martin
La Roche-Vanneau Martin
Édifice religieux du XIIe siècle en France
Patrimoine du XIIe siècle